Macaire ist der Familienname folgender Personen:

 David Macaire (* 1969), französischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Saint-Pierre et Fort-de-France
 Jacques Louis Macaire de L'Or (1740–1824), Genfer Bankier und Kaufmann, übersiedelte 1785 nach Konstanz, siehe Macaire (Unternehmerfamilie)
 Maurice Macaire (* 1881), französischer Fußballspieler
 Robert Nigel Paul Macaire (* 1966), britischer Diplomat

Macaire ist ein Namensbestandteil von:

 Macaire & Compagnie, ehemalige deutsche Bank in Konstanz
 Macairekartoffeln, Bezeichnung für auf beiden Seiten knusprig gebratene Kartoffelkuchen 
 Saint-Macaire, Bezeichnung mehrerer Gemeinden und eines Kantons in Frankreich
 Saint-Macaire (Rebsorte), eine Rebsorte